Sankt Alexius, auch Hl. Alexius steht für:

 Alexius von Edessa, der Bekenner († um 430?), Einsiedler und Heiliger
 Alexius von Tamsweg († 1529), kath. Heiliger
 Alexej Biakont (1296–1378), Metropolit von Moskau, orthodox. Heiliger 
sowie:
 Alexiuskirche, diverse Kirchen und Kapellen